Chiesa di San Ferdinando – Bari
 Chiesa di San Ferdinando – Firenze
 Chiesa di San Ferdinando – Livorno
 Chiesa di San Ferdinando – Napoli